Школа № 10 — середня загальноосвітня школа в Чернігові (1938 - 1949).

Історія школи 
Будівництво школи почалось у 1937 році силами військового гарнізону. Відкрита 1 вересня 1938 року як школа №10 імені Климентія Єфремовича Ворошилова. Це була перша в Чернігівській області російськомовна школа. 

Перший набор був 458 вихованців та 35 учителів. У 1940 році школа здійснила перший випуск 10 класу. 

Після визволення Чернігова з 1 жовтня 1943 відновилася робота школи як початкової. Навчались у інших приміщеннях так як будівля школи була спалена. 

Тільки у 1947 році заново відбудована школа зустріла 650 учнів. 

У 1949 році  школа знову стала середньою, у ній навчалося 882 учні в 21 класі. Змінився її номер: вона стала школою №11.

Директори школи 
 Флоризяк Олександр Степанович (1938 - 1940)
 Грищенко Микола Іванович (1940-1941)
 Моляревська  Єфросинія Олексіївна (1943 - 1947)
 Страшко А.Г. (1947-1949)

Джерела 
 СТОРІНКАМИ ЛІТОПИСУ 

Школи Чернігова
Навчальні заклади, засновані 1938